Ana, eller ANA kan syfta på:
 Ana (släktforskning) – en term inom släktforskning
 ANA (grafikkrets) – en grafikkrets i Xbox 360 som skalar realtidsrenderade bilder
 ANA – är antikroppar som är riktade mot antigener i cellkärnan exempelvis DNA, se Antinukleära antikroppar
 ANA – ett japanskt flygbolag, se All Nippon Airways
 ANA – bildades 1937 som ett dotterbolag till Nordiska Kompaniet, övertogs av Saab 1960, se Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik
 ANA - de tre basala ordningarna Amborellales, Nymphaeales och Austrobaileyales bland blomväxterna, se basala angiospermer 
 ANA - Authorised Neutral Athletes; kategori att tävla under för ryska friidrottare som inte får tävla för Ryssland på grund av den ryska dopningsskandalen

Personer 
 Ana (namn) – variant av namnet Anna
 Ana Johnsson – svensk musiker, även känd under mononymet Ana

Se även 
 Antavla